Mustalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustalampi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,77, long 26,18), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,50, long 26,57), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Norra Österbotten), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Österbotten, lat 63,67, long 23,50), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Södra Österbotten), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Mellersta Finland), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Nyland, lat 60,55, long 24,60), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Nyland, lat 60,02, long 24,39), 
 Mustalampi (sjö i Finland, Österbotten, lat 62,24, long 25,64), 

Robotskapade Finlandförgreningar